Савченков — фамилия. Известные носители:

 
 Савченков, Алексей Сергеевич (род. 1975) — генерал-майор.
 Савченков, Игорь (род. 1982) — латвийский футболист.
 Савченков, Михаил Федосович (род. 1939) — академик РАМН.
 Савченков, Сергей Викторович (род. 1955) — советский футболист и российский тренер.
 Савченков, Сергей Павлович (род. 1954) — генерал-лейтенант.

Савченкова 
 Савченкова, Валентина Александровна (род. 1983) — российская футболистка.

См. также 
 Савченко